Söderörarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Söderörarna och Rönnlövsholmen, Nykarleby, Österbotten, 
 Söderörarna (Kumlinge, Åland), 
 Söderörarna, Raseborg, Nyland,

Se även
Söderören
Söderöra
Norrörarna

Robotskapade Finlandförgreningar